Верас — имя собственное; распространено в виде фамилий и топонимов.
 Верас, Дени (ок. 1630 — ок. 1700) — французский протестант, пришедший к деизму, автор известной утопии «История севарамбов».
 Верас, Джордж (род. 1950) — американский телепродюсер и режиссёр.
 Верас, Иван Сергеевич (род. 1997) — белорусский футболист.
 Зоська Верас — белорусская поэтесса, писательница, художник и общественный деятель.
 Верас — коммуна во Франции, находится в регионе Рона — Альпы.
  — белорусский футбольный клуб из Несвижа.